Втора македонска футболна лига 2001/02 е десети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от август 2001 г. до 29 май 2002 г. Групата е съставена от 18 отбора. Шампион е тимът на Тиквеш.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони